Tomaž Naglič (ur. 18 lipca 1989 w Kranju) – słoweński skoczek narciarski, członek klubu SSK Alpina Žiri. Uczestnik mistrzostw świata w lotach narciarskich (2014).

Przebieg kariery 
13 marca 2006 zadebiutował w zawodach FIS Race w austriackim Eisenerz, gdzie zajął 51. miejsce. 28 lipca 2007 wystąpił po raz pierwszy w konkursie rangi FIS Cup w Bischofshofen, gdzie zajął 23. lokatę. 31 stycznia 2009 otrzymał szansę skakania w Pucharze Kontynentalnym, gdyż otrzymał powołanie na zawody w Titisee-Neustadt. Zajął 37. pozycję. Niemal rok później zdobył pierwsze punkty do klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego, przez zajęcie 24. miejsca na skoczni w Iron Mountain. 21 lutego 2010 odniósł pierwsze zwycięstwo w zawodach FIS Cup, konkretnie w Kranju, czyli miejscowości, gdzie się urodził.

Na początku 2011, po zakończonym Turnieju Czterech Skoczni Naglič otrzymał powołanie na loty w czeskim Harrachovie. Podczas pierwszego treningu ustanowił swój rekord życiowy, który wyniósł 160,5 metra. Następnie przebrnął przez kwalifikacje, notując poprawę najlepszego rezultatu o metr. W tym samym dniu zajął w konkursie 26. miejsce, dzięki czemu zdobył pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W pierwszej serii poprawił także swój rekord życiowy, skacząc 176,5 metra. Następnego dnia, w serii próbnej przed drugim konkursem ustanowił nowy rekord życiowy, lądując na 181 metrze. Nieco ponad miesiąc później, podczas treningu na Letalnicy w Planicy poleciał na odległość 206 metrów, dzięki czemu poprawił swój najdłuższy dotychczasowy rezultat.

Po sezonie 2018/2019 zakończył karierę sportową.

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty T. Nagliča na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Kranju
Urodzeni w 1989